Psilenchus är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Psilenchus i familjen Tylenchidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Psilenchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Psilenchus